Pułki piechoty noszące numer „214”:

Amerykańskie:
 214 Pułk Piechoty Pensylwania sformowany w marcu 1865 w Filadelfii

Francuskie:
 214 Pułk Piechoty (franc. 214e régiment d'infanterie) w latach 1914–1917 wchodził w skład 67 Dywizji Piechoty, a w latach 1917–1918 w skład 157 Dywizji Piechoty

Niemieckie:
 214 Rezerwowy Pułk Piechoty (niem. Reserve-Infanterie-Regiment Nr 214) istniał w latach 1914–1918, w składzie 46 Dywizji Rezerwowej
 214 Zapasowy Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Ersatz-Regiment 214) → 214 Rezerwowy Pułk Grenadierów (niem. Reserve-Grenadier-Regiment 214)

Polskie:
 214 Pułk Piechoty miał być sformowany zgodnie z planem mobilizacyjnym „S” przez 14 Pułk Piechoty dla 56 Dywizji Piechoty (rezerwowej)

Rosyjskie:
 214 Mokszański Pułk Piechoty (ros. 214-й Мокшанский пехотный полк) istniał w latach 1904–1910
 214 Kremlowski Pułk Piechoty (ros. 214-й Кремлевский пехотный полк) 54 Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego sformowany w 1914 roku na bazie 6 Taurydzkiego Pułku Grenadierów

Radzieckie:
 214 Amurski Pułk Strzelców (ros. 214-й стрелковый Амурский Ордена Красной Звезды полк) 12 Amurskiej Dywizji Strzelców
 214 Woroponowski Pułk Strzelców Gwardii (ros. 214-й гвардейский Воропоновский стрелковый полк) 73 Stalingradzkiej Dywizji Strzelców Gwardii